Der Jazzsänger ist der Titel folgender Filme:

 Der Jazzsänger (1927), einer der ersten Tonfilme der Geschichte von Alan Crosland
 Der Jazzsänger (1946), Spielfilm von Alfred E. Green
 Jazz Singer (1953), Fortsetzung des Films von 1927 von Michael Curtiz
 Der Jazz-Sänger (1980), Fortsetzung des Films von 1946 von Richard Fleischer